Парс:
 Фарс (или Парс) — одна из 30 провинций Ирана.
 Парс, Асим (род. 1976) — боснийский баскетболист.
 Парс, Хейно Яакович (1925—2014) — советский режиссёр. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1975).
 Парс Тугладжи (1933—2016) — выдающийся турецкий языковед, энциклопедист армянского происхождения.
 «Парс» — иранская компания.
 Парс — последователь зороастризма в современной Индии. Также древние персы.
 «Парс» — название проектируемого газопровода в Иране.